Sentimento
Ou ainda:
Sentimentos (telenovela)

Música
Sentimento (álbum de Andrea Bocelli)
Sentimento (álbum de Rita Guerra)
Sentimentos (álbum de Cláudia)
Sentimentos (álbum de Álvaro Tito)

Desambiguação